Az atlanti csata kifejezést több, az Atlanti-óceán térségében lezajlott tengeri ütközetsorozatra értik:

 Atlanti csata, az első világháborúban lezajlott tengeri ütközetsorozat. Ismert még első atlanti csatának is.
 Atlanti csata, a második világháborúban lezajlott tengeri ütközetsorozat a tengelyhatalmak és a szövetséges erők között. Ismert még második atlanti csatának is.